Alastor puede referirse a:

 Alastor, poema de Percy Bysshe Shelley.
 Alastor Moody, personaje ficticio del libro de J. K. Rowling, Harry Potter.
 Alastor género de avispas de la subfamilia Eumeninae.
 Alastor personaje de Hazbin Hotel